1994./95. sezona nogometnog kluba Juventusa bila je sezona u kojoj je torinski klub osvojio praktički sve što je mogao osvojiti te sezone nakon dugih 8 godina bez naslova talijanskog prvaka.

Sezona 

Juventus je osvojio naslov talijanskog prvaka nedugo nakon smrti Andree Fortunata, igrača koji je umro od posljedica raka. Titula je posvećena 23-godišnjem igraču koji je osigurao mjesto u početnome sastavu kluba prije nego što se razbolio.

Bio je to prvi naslov talijanskog prvaka za Juve nakon 1985./86. sezone, a osvojili su te sezone i kup Italije pobjedom nad Parmom u finalu. Torinski je klub pobijedio u obje finalne utakmice, 1:0 na Delle Alpiju te 2:0 u Parmi. Ujedno, tim je osvajanjem kupa Juventus osvojio kup po rekordni 9 puta. Kasnije je Roma uspjela izjednačiti taj rekord te trenutno ima isti broj osvojenih kupova, dok je Juventus najbliže osvajanju bio u sezoni 2011./12. kada su u finalu izgubili od Napolija.

U kupu UEFA Juventus se ponovno sastao s Parmom u finalu, nakon što su u polufinalu pobijedili Borussiju Dortmund. Ovoga puta Bianconeri nisu uspjeli poraziti Parmu. Parma je u prvoj utakmici pobijedila 1:0, a u drugoj je bilo 1:1. Oba pogotka za Parmu u tom je finalu postigao Dino Baggio, igrač koji je samo godinu dana ranije bio upravo u Juventusu.

Momčad

Vratari 
  Angelo Peruzzi
  Michelangelo Rampulla
  Lorenzo Squizzi

Braniči 
  Ciro Ferrara
  Massimo Carrera
  Andrea Fortunato
  Moreno Torricelli
  Jürgen Kohler
  Sergio Porrini
  Robert Jarni
  Luca Fusi
  Alessandro Orlando
  Luigi Sartor

Vezni red 
  Giancarlo Marocchi
  Alessio Tacchinardi
  Antonio Conte
  Angelo Di Livio
  Paulo Sousa
  Didier Deschamps
  Simone Tognon

Napadači 
  Roberto Baggio
  Fabrizio Ravanelli
  Gianluca Vialli
  Alessandro Del Piero
  Corrado Grabbi
  Enrico Fantini

Odigrane utakmice

Serie A

Dresovi 

Dresovi Juventusa u sezoni 1994./95. bili su napravljeni od Kappe, dok je glavni sponzor na dresovima bio Danone.

 Sezone Juventusa F.C.